mem – przedmiot badań memetyki
 mem – jedna z liter alfabetów semickich (zależna od konkretnego języka)
 mem –  gatunek wypowiedzi internetowej